Fekete Róbert (1968) válogatott kézilabdázó
 Fekete Róbert (1971) labdarúgó, kapus